Stanisław Leśniewski (1886–1939) – polski filozof i logik,
 Stanisław Leśniewski (1900–1981) – polski działacz socjalistyczny, urzędnik, żołnierz wojny 1920 r., powstaniec śląski i warszawski.